Il doppio del torneo di tennis Houston Open 1972, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Roy Emerson e Rod Laver che hanno battuto in finale Ken Rosewall e Fred Stolle 6-3, 6-3.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Houston Open 1972